Жан Адам: Адам, Жан (1801—1867) — французский литограф, гравёр и живописец.
 Адам, Жан (род. 1977) — политический, государственный и дипломатический деятель Сейшельских Остров.